Натуральне число 647
 647 рік до нашої ери
 647 рік нашої ери